Fraunberg steht für:

Orte:
 Fraunberg, Gemeinde im Landkreis Erding, Bayern
 Fraunberg (Adelsgeschlecht), altes bayerisches Adelsgeschlecht
 Fraunberg (Nabburg), Ortsteil der Stadt Nabburg, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Fraunberg (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding, Bayern
 Fraunberg (Gemeinde Laakirchen), Ortsteil von Laakirchen, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

 Schloss Fraunberg, ein Wasserschloss in Fraunberg im Landkreis Erding, Bayern

Siehe auch:
 Frauenberg